Cottonwood River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Cottonwood River (Fraser River), Fluss im Cariboo District, British Columbia
 Cottonwood River (Dease River), Fluss in der Region Jennings-Tuya, British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Cottonwood River (Minnesota), Zufluss des Minnesota River in Minnesota 
 Cottonwood River (Neosho River), Zufluss des Neosho River in Kansas